Sérigny puede referirse a: 

 Sérigny, comuna francesa situada en Orne.
 Sérigny, comuna francesa situada en Vienne.